W Rumunii
 Mărtinești  – wieś w okręgu Kluż, w gminie Sâncraiu
 Mărtinești – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Odoreu
 Mărtinești – wieś w okręgu Vrancea, w gminie Tătăranu
 Mărtinești – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Mărtinești
 Mărtinești – gmina w okręgu Hunedoara